

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Simms – census-designated place della Contea di Cascade, Montana
 Simms – census-designated place della Contea di Muskogee, Oklahoma

Persone
 Tony Simms, ex cestista canadese
 James Simms, criminale statunitense
 Kevin Simms, ex rugbista a 15 e medico britannico
 Chris Simms, ex giocatore di football americano statunitense
 Phil Simms, ex giocatore di football americano statunitense
 Lise Simms, cantante, attrice e ballerina statunitense
 Nakera Simms, modella bahamense
 Clyde Simms, ex calciatore statunitense
 William Gilmore Simms, scrittore, poeta e storico statunitense